Кирзнер:
 Кирзнер, Игорь — украинский шашист
 Кирзнер, Олег Борисович — лауреат Сталинской премии, младший научный сотрудник ВНИИЗ